Landesfunkhaus steht für Funkhäuser von Mehr-Länder-Rundfunkanstalten in den Hauptstädten der sie tragenden Bundesländer, insbesondere:
 MDR-Landesfunkhaus Sachsen in Dresden
 MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in Magdeburg
 MDR-Landesfunkhaus Thüringen in Erfurt, siehe Mitteldeutscher Rundfunk
 NDR-Landesfunkhaus Hamburg, siehe Norddeutscher Rundfunk#Standorte des NDR
 NDR-Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin
 NDR-Landesfunkhaus Niedersachsen in Hannover
 NDR-Landesfunkhaus Schleswig-Holstein in Kiel, siehe Norddeutscher Rundfunk#Standorte des NDR
 SWR-Funkhaus Mainz, siehe Südwestrundfunk#Standorte
 SWR-Funkhaus Stuttgart